L'édition 2019 du tournoi de tennis d'Estoril se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Stéfanos Tsitsipás remporte l'épreuve en simple, Jérémy Chardy et Fabrice Martin celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait du Britannique Cameron Norrie, de l'Espagnol Jaume Munar, du Sud-Africain Kevin Anderson, du Serbe Filip Krajinović et de l'Italien Fabio Fognini. Ils sont respectivement remplacés par Bernard Tomic, Nicolás Jarry, Hugo Dellien et les lucky losers Pablo Cuevas et Filippo Baldi.

Lauréats 
Stéfanos Tsitsipás remporte le tournoi en simple en battant en finale le lucky loser Pablo Cuevas. Il s'agit de son 3ème titre ATP en simple.

En double, les Français Jérémy Chardy et Fabrice Martin remportent leur  titre ensemble en battant en finale les Britanniques Luke Bambridge et Jonny O'Mara. Il s'agit respectivement de leur  et  titre dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Estoril
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2019
Estoril
Sport au Portugal en 2019
Tennis en mai 2019